Эльбёф  () — название нескольких коммун во Франции:

 Эльбёф — в департаменте Приморская Сена.
 Эльбёф-сюр-Андель — в департаменте Приморская Сена.
 Эльбёф-ан-Бре — в департаменте Приморская Сена.